Ararunensi – abitanti di Araruna (Paraná)
Ararunensi – abitanti di Araruna (Paraíba)